Three Rivers (Engeland), een district in het Engelse graafschap Hertfordshire

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Three Rivers (Californië)
Three Rivers (Michigan)
Three Rivers (Massachusetts)
Three Rivers (Oregon)
Three Rivers (Texas)

Overig:
Three Rivers (televisieserie), televisieserie uit 2009